Bezruč steht für:
 Petr Bezruč (1867–1958), tschechischer Dichter
 (3096) Bezruč, Asteroid des Hauptgürtels